Карбоні́льні сполу́ки — термін, що використовується на позначення двох груп сполук:
 Органічні сполуки, що містять карбонільну групу >С=О. Зазвичай сюди відносять альдегіди й кетони, хоча він насправді включає карбонові кислоти та їхні похідні.
 Карбоніли металів, в яких СО є формальним лігандом. Атом металу перебуває у нульовому ступені окиснення й ковалентно зв'язаний з атомом С ліганду.

Джерела 
 

Хімічні сполуки